2 miejscowości w Polsce: 
 Rostkowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Wyszogród 
 Rostkowice – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała